Bernet ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bernet (* 1978), Schweizer Fußballtorhüter
 Anna Schlatter-Bernet (1773–1826), Schweizer Laientheologin und Autorin, Führerin der Erweckungsbewegung
 Anne Bernet (* 1962), französische Sängerin und Schriftstellerin
 Caspar Bernet (1698–1766), Schweizer Bürgermeister
 Claus Bernet (* 1970), deutscher Historiker
 David Bernet (* 1966), Schweizer Filmemacher und -regisseur
 Dietfried Bernet (1940–2011), österreichischer Dirigent
 Dominik Bernet (* 1969), Schweizer Schriftsteller
 Edwin Bernet (* 1935), Schweizer Segler
 Hans Joachim Bernet (1725–1809), Schweizer Bürgermeister
 Henri Bernet (1850–1904), Schweizer Arzt und Botaniker (Moose)

 Joseph Bernet (1770–1846), französischer Kardinal, Erzbischof von Aix
 Karel Philippus Bernet Kempers (1897–1974), niederländischer Musikwissenschaftler
 Luzi Bernet (* 1963), Schweizer Journalist
 Martin Bernet (1815–1887), Schweizer Lehrer und Botaniker (Moose)
 Peter C. Bernet (1931–2016), Jurist und Polizeipräsident
 Pierre Bernet (* 1939), französischer Radrennfahrer
 Ralph Bernet (* 1927), französischer Liedtexter und Komponist

Siehe auch:
 Bernett
 Pernet